Il singolare dell'Hall of Fame Tennis Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Rajeev Ram era il detentore del titolo, ma è stato eliminato al secondo turno da Raven Klaasen.Mardy Fish ha sconfitto in finale Olivier Rochus per 5-7, 6-3, 6-4

Teste di serie

  Sam Querrey (secondo turno)
  Santiago Giraldo (secondo turno)
  Alejandro Falla (primo turno)
  Olivier Rochus (finale)

 Mardy Fish (campione)
 Karol Beck (primo turno)
 Rajeev Ram (secondo turno)
 Taylor Dent (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2010
ATP World Tour 2010